Giovanni Boccardi – artista italiano
 Giovanni Boccardi – astronomo, matematico e presbitero italiano